Cléry (Costa d'Or), municipi al departament de la Costa d'Or (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Cléry (Savoia), municipi al departament de la Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Cléry-Saint-André, municipi al departament del Loiret 
 Cléry-le-Grand, municipi al departament de Mosa (regió del Gran Est, França)
 Cléry-le-Petit, municipi al departament de Mosa (Gran Est)
 Cléry-sur-Somme, municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França)
 Cléry-en-Vexin, municipi al departament de la Vall de l'Oise (regió d'Illa de França)
 Cantó de Cléry-Saint-André, cantó al districte d'Orléans (departament de Loiret, França)
 Corinne Cléry (1950), actriu francesa, coneguda per les pel·lícules Moonraker